Samuel Johnson (actor) es un actor, locutor de radio y artista de voz australiano.
 Samuel Johnson, escritor británico conocido simplemente como Dr. Johnson.